Cercobrachys är ett släkte av dagsländor. Cercobrachys ingår i familjen slamdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slamdagsländor
Cercobrachys